Антон фон Добльхофф-Дир (, 10 ноября 1800 — 16 апреля 1872) — австрийский политический деятель, в июле 1848, во время революции, на протяжении 10 дней возглавлял правительство Австрийской империи. Барон.

Происходил из семьи землевладельца, имевшего титул надворного советника. Родился в Гёрце, получил юридическое образование в Венском университете. Поступил на государственную службу, однако уже в 1836 вышел в отставку. Поселился в Бадене, в принадлежащем его дяде замке Вайкерсдорф (Weikersdorf). Увлекался агрономией.

После начала в марте 1848 революции Добльхофф-Дир был избран в Рейхстаг, примкнул к либералам. При формировании в мае правительства Пиллерсдорфа занял пост министра торговли. 8 июля, после отставки кабинета, временно возглавил правительство и одновременно принял пост министра внутренних дел. 18 июля министр-президентом был назначен Иоганн фон Вессенберг-Ампринген. Добльхофф-Дир сохранил пост министра внутренних дел и занимал его до Октябрьского восстания в Вене.

В 1849—1858 — посол Австрии в Нидерландах. С 1861 являлся депутатом Рейхсрата, с 1867 — членом Палаты господ (Herrenhaus).

В 1873 именем Антона фон Добльхофф-Дира назван переулок в Первом округе Вены, в районе парламента — Добльхоффгассе.

Литература 
 Helge Dvorak: Biografisches Lexikon der Deutschen Burschenschaft. Band I Politiker, Teilband 1: A-E. Heidelberg 1996.
 Anton Freiherr von Dobloff-Dier. In Constantin von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 3. Band. Wien 1858.
 Franz von Sommaruga: Doblhoff-Dier, Anton Freiherr von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877.
 Heinz Haushofer: Doblhoff-Dier, Anton Freiherr von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959.
 Karl Fink: Anton Freiherr von Doblhoff-Dier. Wien, phil. Diss., 1948.
 Doblhoff-Dier Anton Frh. von. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957.

Государственные деятели Австрии
Министры-президенты Австрии
Послы Австрии в Нидерландах